Wilhelm Baumeister je lahko:
 Wilhelm Baumeister (dramatik)
 Wilhelm Baumeister (general)